

Lokalizacje

w Wielkiej Brytanii 

 Chatham – miasto w Anglii

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Chatham – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Chatham – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Jackson
 Chatham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Chatham – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Chatham – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Alger
 Chatham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Chatham – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Chatham – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Chatham – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Chatham – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Pittsylvania

Gminy 
 Chatham (ang. Chatham Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Chatham (ang. Chatham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Chatham (ang. Chatham Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Chatham (ang. Chatham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Chatham (ang. Chatham Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Chatham (ang. Chatham Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Chatham (ang. Chatham Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Chatham (ang. Chatham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga

Hrabstwa 
 hrabstwo Chatham (ang. Chatham County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Chatham (ang. Chatham County) – w stanie Karolina Północna

Pozostałe 

 Chatham – miejscowość w prowincji Ontario, poprzez połączenie miasta Chatham z Hrabstwem Kent.
 Chatham – wyspa
 Wyspy Chatham – archipelag położony niemal 800 km na wschód od Christchurch w Nowej Zelandii

Pozostałe 
 Chatham Cup – nowozelandzkie rozgrywki pucharowe w piłce nożnej
 Chatham House – najważniejszy brytyjski i jeden z ważniejszych na świecie think tanków zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych
 HMS „Chatham” – brytyjski krążownik

Zobacz też 
 Hrabia Chatham